Gmina Grand River (hrabstwo Adair)
 Gmina Grand River (hrabstwo Decatur)